Buchère de Lépinois ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène-Louis-Ernest de Buchère de Lépinois (1814–1873), französischer Historiker, Kunsthistoriker und Kunstkritiker
 Pierre-Jean-Baptiste-Ernest de Buchère de Lépinois (1779–1848), französischer Maler